Lofttjärn kan syfta på:

Lofttjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsberg kommun, 
Lofttjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,53 ha)